Кубок Мальти з футболу 2015–2016 — 78-й розіграш кубкового футбольного турніру на Мальті. Титул здобула Сліма Вондерерс.

Календар

Регламент 
Відповідно до формату змагань клуби Прем'єр-ліги стартують з 1/16 фіналу, у перших двох раундах грають клуби 2 - 4 дивізіонів.

1/16 фіналу 
Жеребкування відбулось 27 жовтня 2015 року.

| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 грудня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 грудня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 грудня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 грудня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 грудня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 січня 2016

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 січня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 січня 2016

|}

1/4 фіналу 
Жеребкування відбулось 3 лютого 2016 року.

| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 квітня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 квітня 2016

|}

Півфінали 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 травня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 травня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Мальти на soccerway 

2015–2016
Мальта
Мальта